Екатери́на Ио́сифовна Лаха́ева (1928—2013) — передовик советского текстильного производства, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родилась в деревне Песочня Богородицкой волости Ельнинского уезда Смоленской губернии (ныне , Смоленская область) в крестьянской семье. Окончила неполную среднюю школу в селе Глинка, а в 1945 году — школу фабрично-заводского обучения при Смоленском льнокомбинате, где приобрела специальность прядильщицы кольцепрядильных машин.

Начав трудиться на Смоленском льнокомбинате, Екатерина освоила и ряд смежных профессий, благодаря чему стала регулярно перевыполнять производственные задания. В 1959 года она стала работать заправщицей прядильных машин. На этом участке производства она выступила как инициатор безбригадного метода обслуживания прядильных машин по снятию и заправке съёмов. Новаторский метод Е. Лахаевой был поддержан и другими предприятиями отрасли. Сама же Е. Лахаева приняла активное участие в разработке и осуществлении плана по перевооружению Смоленского льнокомбината.

В дальнейшем, когда Е. Лахаева стала работать старшей съёмщицей пряжи, она также применяла на практике передовой опыт лучших текстильщиков страны, обеспечивая тем самым как качество продукции, так и рост производительности труда. В 1963 году стала членом КПСС.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1966 года за выдающиеся трудовые заслуги в выполнении заданий семилетнего плана и достижение высоких технико-экономических показателей по производству тканей, трикотажа, обуви, швейных изделий и другой продукции лёгкой промышленности Екатерине Иосифовне Лахаевой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Принимала активное участие в общественной жизни: избиралась депутатом Советов народных депутатов на районном и областном уровне; в 1968 году была делегатом XIV съезда профсоюзов.

В 1978 году Е. И. Лахаева стала персональным пенсионером союзного значения, но на протяжении ещё пяти лет выполняла работу инструктора производственного обучения на своём льнокомбинате.

Проживала в Смоленске. Умерла 9 января 2013 года на 86-м году жизни. Похоронена на Новом кладбище.

Примечания

Ссылки 

 Беляев И. Н. Честь и слава — по труду: Биобиблиогр. справочник о смолянах — Героях Социалистического Труда, полных кавалерах ордена Трудовой Славы. — Смоленск, 1991. — С. 110—111.

Текстильщицы СССР
Члены КПСС
Похороненные на Новом кладбище (Смоленск)